Dagang Wan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dagang Wan (vik i Kina, lat 28,43, long 121,45), Zhejiang, 
 Dagang Wan (vik i Kina, lat 28,44, long 121,61), Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar